Sangyuan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sangyuan (socken i Kina, Shandong), 
 Sangyuan (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar